Kościoły pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Kościoły w Polsce
 Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem
 kościół Wszystkich Świętych w Bojszowie
 Kościół Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej
 kościół Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
 kościół Wszystkich Świętych w Dudyńcach
 kościół Wszystkich Świętych w Chludowie
 kościół Wszystkich Świętych w Gliwicach
 kościół Wszystkich Świętych w Grocholicach
 Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie (nieistniejący)
 kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach (drewniany)
 kościół Wszystkich Świętych w Poznaniu
 kościół Wszystkich Świętych w Pszczynie
 kościół Wszystkich Świętych w Warszawie

Kościoły na Litwie
 Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów w Wilnie

Kościoły w Niemczech
 Kościół Wszystkich Świętych w Wittenberdze

Kościoły na Słowacji
 Drewniany kościół Wszystkich Świętych w Twardoszynie

Kościoły na Ukrainie 
 Kościół Wszystkich Świętych w Chodorowie
 Kościół Wszystkich Świętych w Hodowicy
 Kościół Wszystkich Świętych i klasztor Benedyktynek we Lwowie

Zobacz też 
 Katedra Wszystkich Świętych w Chicago
 Kolegiata Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
 parafie pod tym wezwaniem

Wszyscy Święci